Voices puede referirse a:

Literatura 
Voices, novela policíaca publicada en 2003, escrita por Arnaldur Indriðason.

Cine 
Someone Behind You (2007), película de terror coreana, lanzada en América como Voices.
Voices (1973), película de terror británica dirigida por Kevin Billington.
Voices (1979), película dramática estadounidense dirigida por Robert Markowitz.

Música 
Voices, banda estadounidense de R&B.
Voices, composición musical hecha por Hans Werner Henze, lanzada en 1974.

Álbumes 
 Voices (1967), álbum de Stan Getz.
 Voices (1980), álbum de Hall & Oates.
 Voices (1981), álbum de Murray Head.
 Voices (1986), álbum de Claire Hamill.
 Voices (1995), álbum de Vangelis.
 Voices (2001), álbum de Mike Stern.
 Voices (2006), álbum de Matchbook Romance.
 Voices (2007), álbum de U of Memphis.
 Yanni Voices (2009), álbum de Yanni
 Voices: WWE The Music, Vol. 9 (2009), compilación lanzada por la WWE.

Canciones 
«Voices» (2008), canción de Chris Young del álbum The Man I Want to Be (2009).
«Voices» (2000), canción de Disturbed del álbum The Sickness.
«Voices» (2006), canción de Saosin del álbum homónimo. 
«Voices» (1979), canción de Cheap Trick del álbum Dream Police.
«Voces», canción de Dream Theater del álbum Awake (1994).
«Voces», canción de Godsmack del extended play The Other Side (2004).
«Voices», canción de Madonna del álbum Hard Candy (2008).
«Voces», canción de Roxette del álbum Pearls of Passion (1987).
«Voces», canción de Russ Ballard
«Voces», canción de Stigmata del álbum Dreams Hollow (2003).